Por Rafa o RAFA puede referirse a:
 Rafa, variante del nombre Rafael.
 Rafa, machón insertado en una pared como refuerzo o para reparar una grieta.
 Batalla de Rafa que tuvo lugar el 9 de enero de 1917 en el contexto del Sinaí y Palestina durante la Primera Guerra Mundial.
 RAFA, Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (del inglés UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket).
 Rafa: Nombre en español del personaje Ralph Wiggum de la serie animada The Simpsons.